

Patronyme
Gaby Triquet (1924-) est une actrice enfant française. 
Paul Triquet (1910-1980) est un militaire canadien décoré de la croix de Victoria pour ses faits d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme
La mont Triquet est une colline située à Saint-Gabriel-de-Valcartier.